Cedar Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Township (Carroll County, Arkansas)
 Cedar Township (Polk County, Arkansas)
 Cedar Township (Scott County, Arkansas)
 Cedar Township (Illinois)
 Cedar Township (Benton County, Iowa)
 Cedar Township (Black Hawk County, Iowa)
 Cedar Township (Calhoun County, Iowa)
 Cedar Township (Cherokee County, Iowa)
 Cedar Township (Floyd County, Iowa)
 Cedar Township (Greene County, Iowa)
 Cedar Township (Jefferson County, Iowa)
 Cedar Township (Johnson County, Iowa)
 Cedar Township (Lee County, Iowa)
 Cedar Township (Lucas County, Iowa)
 Cedar Township (Mahaska County, Iowa)
 Cedar Township (Mitchell County, Iowa)
 Cedar Township (Monroe County, Iowa)
 Cedar Township (Muscatine County, Iowa)
 Cedar Township (Pocahontas County, Iowa)
 Cedar Township (Sac County, Iowa)
 Cedar Township (Van Buren County, Iowa)
 Cedar Township (Washington County, Iowa)
 Cedar Township (Chase County, Kansas)
 Cedar Township (Cowley County, Kansas)
 Cedar Township (Jackson County, Kansas)
 Cedar Township (Smith County, Kansas)
 Cedar Township (Wilson County, Kansas)
 Cedar Township (Michigan)
 Cedar Township (Marshall County, Minnesota)
 Cedar Township (Martin County, Minnesota)
 Cedar Township (Boone County, Missouri)
 Cedar Township (Callaway County, Missouri)
 Cedar Township (Cedar County, Missouri)
 Cedar Township (Dade County, Missouri)
 Cedar Township (Pettis County, Missouri)
 Cedar Township (Antelope County, Nebraska)
 Cedar Township (Buffalo County, Nebraska)
 Cedar Township (Nance County, Nebraska)
 Cedar Township (North Dakota)
 Cedar Township (Custer County, Oklahoma)
 Cedar Township (Logan County, Oklahoma)
 Cedar Township (Woods County, Oklahoma)
 Cedar Township (South Dakota)